San Emiliano kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Emiliano (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 San Emiliano (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar